Захороне́ние отхо́дов в мо́ре (так же да́мпинг, от англ. dumping) — любое целенаправленное выбрасывание в море отходов либо других материалов с водных или воздушных транспортных средств, платформ и других искусственных сооружений, а также уничтожение и затопление судов, летательных аппаратов, платформ и т. д.

Дампинг обычно производят страны, имеющие выход к морю. Захоронение и накопление в морях и океанах различных материалов, химических веществ, отходов промышленности, строительного и бытового мусора, а также радиоактивных отходов во всё увеличивающихся масштабах приводит к загрязнению воды и ухудшению её качества. Избыток органических веществ в отходах приводит к уменьшению содержания кислорода, накоплению металлов в растворенной форме, появлению сероводорода. В случае образования нефтяных плёнок на поверхности воды нарушается газообмен на границе воздух — вода. Загрязнители, поступающие в раствор, могут накапливаться в тканях живых организмов, приводя их к деградации и гибели.
В большинстве государств дампинг запрещён законом, если нет специального разрешения государственных органов.

В СССР захоронение радиоактивных отходов в море производилось с 60-х годов XX века. В нарушение Лондонской Конвенции по дампингу, в моря сбрасывались жидкие и твердые радиоактивные отходы, аварийные ядерные реакторы (некоторые — с отработавшим ядерным топливом), а также целые реакторные отсеки атомных подводных лодок, и даже атомная подводная лодка целиком. Проведённые в 1984—2002 гг. исследования радиоактивного загрязнения в районах сброса и захоронения отходов показали, что воздействие сброса незначительное и локальное, а последствия разрушения контейнеров с ядерными отходами, которое может произойти в будущем, ещё не ясны.

Примечания 

Экология
Море
Отходы